Tadzin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Tadzin, un village du powiat de Włocławek
dans la voïvodie de Łódź
 Tadzin, un village du powiat de Brzeziny
 Tadzin, un village du powiat de Łódź-est